Hvozdec je jméno několika sídel:

 Hvozdec (okres Beroun), obec v okrese Beroun
 Hvozdec (okres Brno-venkov), obec v okrese Brno-venkov
 Hvozdec (okres České Budějovice), obec v okrese České Budějovice
 Hvozdec (Poříčí nad Sázavou), část obce Poříčí nad Sázavou v okrese Benešov

Externí odkazy